

Miejscowości w USA 
 Max – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean
 Max – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Dundy
Gminy w USA:
 Max (ang. Max Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca

Osoby 
 Max – niemiecki piosenkarz
 Max – jeden z bohaterów anime Pokémon

Inne 
 max – skrót słowa maksimum
 Max – skrót imienia Maksymilian

Zobacz też 

 Maks
 Maks (postać)
 Mac